Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 11-es, továbbá 11BIS jelzésű villamosok:

Magyarország 

 11-es villamos (Budapest, 1950–1981)megszűnt
 11-es villamos (Budapest, 1990–1995)megszűnt

Ausztria 

 11-es villamos (Bécs)tervezett

Csehország 

 11-es villamos (Prága)

Lengyelország 

 11-es villamos (Szczecin)
 11BIS villamos (Szczecin)megszűnt